Barbara Mensing – arciera tedesca
 Jenny Mensing – nuotatrice tedesca
 Simon Mensing – calciatore tedesco naturalizzato inglese